«Море в огне» — советский художественный фильм, поставленный на Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» в 1970 году режиссёром Леоном Сааковым.

Сюжет 
Фильм воссоздаёт героическую эпопею обороны Севастополя в 1941—1942 годах.

Осень 1941 года. Прорвав оборону под Перекопом и захватив Крым, фашистские войска начинают осаду Севастополя. Советский флот отведён в Новороссийск. Для защиты Севастополя остались лишь пушки кораблей, береговые батареи и несколько отрядов морской пехоты, обороной руководит генерал Петров.

В ролях

Съёмочная группа 

 Авторы сценария: Леон Сааков, Николай Фигуровский
 Постановка: Леон Сааков
 Главный оператор: Анатолий Петрицкий
 Главный художник: Стален Волков
 Режиссёр: Никита Орлов
 Звукооператоры: Валерий Попов, Валентина Щедрина
 Композитор: Вениамин Баснер
 Текст песен: Михаил Матусовский
 Дирижёр: Владимир Васильев
 Музыкальный редактор: Раиса Лукина
 Оператор: А. Морщ
 Грим: В. Львова
 Монтаж: Р. Новиковой
 Костюмы: З. Лернер
 Пиротехнические эффекты: Л. Лебедев
 Художники-декораторы: Г. Кошелев, В. Кирс
 Комбинированные съёмки
 Оператор: Григорий Айзенберг
 Художник: Эдуард Маликов
 Консультанты: Маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов, адмирал Виктор Сергеевич Сысоев, А. А. Сарина, Б. А. Борисов, Н. Ехлаков, Э. Э. Кнаусмюллер
 Редактор: Л. Лазарев
 Директор: Сергей Марин

Технические данные 
 Цветной, широкоформатный.
 9 + 6 частей (88 + 58 минут).
 Прокатные фильмокопии печатались в оригинальном широкоформатном варианте длиной 3008 + 1964 метров и в широкоэкранной версии длиной 2405 + 1571 метров.

Факты 
 Прототипом «Марины» является секретарь Севастопольского горкома партии по промышленности А. А.
Сарина.
 Специально для съёмок фильма в 1968 году были сделаны холостые выстрелы из орудий Севастопольской бронебашенной батареи № 30, которые развернули в сторону Мекензиевых гор. В результате во многих домах близлежащих сёл повылетали стекла, у некоторых домов даже сорвало крыши.
 Единственная копия фильма в широком формате находится в архиве Госфильмфонда.
 В 2014 году фильм был восстановлен и показан по телеканалу «Звезда». Также, с помощью компьютерной техники, удалось сделать и цифровую копию фильма.
 35-миллиметровая копия находится в Севастополе, в КП «Киновидеопрокат» СГС.

Примечания

Ссылки 
 «Море в огне» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия
 «Море в огне» на сайте Кино-Театр. РУ
 Через 40 лет «Море в огне» смогли увидеть зрители

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы Леона Саакова
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Военные драмы
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о Севастополе
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков